

Astronomia 
 M55 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M55 – autostrada britannica da Blackpool alla M6 vicino Preston
 M5 – autocarro militare statunitense